Németország
Lehe (Emslandi járás), település Alsó-Szászországban
Lehe (Dithmarschen), település Schleswig-Holsteinban
Lehe (Bremerhaven), településrész Bremerhavenben